Rojas ist ein spanischer Nachname, abgeleitet vom spanischen Wort rojo („rot“).

Orte 
 Rojas (Burgos), Gemeinde in der Provinz Burgos, Spanien
 Rojas Peak, Berg auf der Lemaire-Insel, Antarktis

Namensträger

A 
 Abel Isidoro Antezana y Rojas (1886–1968), bolivianischer römisch-katholischer Bischof von La Paz
 Adolfo Rojas, costa-ricanischer Fußballspieler
 Adrián Villar Rojas (* 1980), argentinischer Künstler 
 Aguelmis Rojas (* 1978), kubanisch-uruguayischer Leichtathlet
 Agustín Díaz Rojas, mexikanischer Fußballspieler
 Alberto Rojas (* 1965), mexikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von San Bernardino
 Alberto Müller Rojas (1935–2010), venezolanischer Politiker und Militär
 Alcibiades Rojas (* 1986), panamaischer Fußballspieler
 Alexis Rojas (* 1965), costa-ricanischer Fußballspieler
 Alfonso Rojas (1916–1996), spanischer Schauspieler 

 Ángel Clemente Rojas (* 1944), argentinischer Fußballspieler
 Ariel Rojas (* 1986), argentinischer Fußballspieler

B 
 Benjamín Rojas (* 1985), argentinischer Schauspieler und Sänger
 Bernardo Rojas Montero (* 1963), costa-ricanischer Tennisspieler
 Bruno Rojas (* 1993), bolivianischer Leichtathlet
 Byron Rojas (* 1990), nicaraguanischer Boxweltmeister

C 

 Cecilio Guzmán de Rojas (1899–1950), bolivianischer Maler
 Clara Rojas (* 1964), kolumbianische Juristin und Politikerin
 Claudio Rojas (* 1973), guatemaltekischer Fußballspieler
 Clemente Rojas (* 1952), kolumbianischer Boxer
 Clemente Marroquín Rojas (1897–1978), guatemaltekischer Autor und Politiker
 Cristóbal de Rojas y Sandoval (1502–1580), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Sevilla

D 
 Darío Rojas (* 1960), bolivianischer Fußballspieler

E 
 Eladio Rojas (1934–1991), chilenischer Fußballspieler
 Elio Rojas (* 1982), dominikanischer Boxer
 Eloy Rojas (* 1967), venezolanischer Boxer
 Enrique Rojas (* 1978), chilenischer Poolbillardspieler

F 
 Fernando de Rojas (um 1470–1541), spanischer Jurist und Schriftsteller

 Freudis Rojas (* 1998), US-amerikanischer Boxer

G 
 Georg Weyers-Rojas (* 1959), deutscher Schriftsteller, Hörfunk- und Fernsehautor, Drehbuchautor, Kabarettist und Komiker
 Gerardo de Jesús Rojas López (* 1957), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tabasco
 Gonzalo Rojas (1916–2011), chilenischer Dichter
 Grecia Rojas Ortiz, peruanische Rechtsanwältin und Politikerin
 Guadalupe Pérez Rojas (* 1994), argentinische Tennisspielerin
 Guillermo Rojas y Arrieta (1855–1933), costa-ricanischer Geistlicher, Erzbischof von Panama
 Gustavo Rojas Pinilla (1900–1975), kolumbianischer Statistiker und Militär

I 
 Ibrahim Rojas (* 1975), kubanischer Kanute

J 
 Jerry Rojas (* 1958), Schweizer Musiker

 Joao Rojas (* 1989), ecuadorianischer Fußballspieler
 Joaquín del Pino Sánchez de Rojas (1729–1804), spanischer Politiker

L 
 Leo Rojas (Fußballspieler) (* 1961), peruanischer Fußballspieler
 Leo Rojas (* 1984), ecuadorianischer Musiker
 Leonel Herrera Rojas (* 1948), chilenischer Fußballspieler und Politiker
 Lizzet Rojas Sánchez, peruanische Rechtsanwältin und Politikerin
 Lorena Rojas (1971–2015), mexikanische Schauspielerin

 Luz Mery Rojas (* 1993), peruanische Leichtathletin

M 
 Maisa Rojas (* 1972), chilenische Klimawissenschaftlerin und Politikerin

 Marco Rojas (* 1991), neuseeländischer Fußballspieler
 Marco Antonio Rojas (* 1990), bolivianischer Tennisspieler
 Marcus Rojas (* 1963), US-amerikanischer Jazz-Tubist
 Margot Rojas Mendoza (1903–1996), kubanische Pianistin und Musikpädagogin

 Marlon Rojas (* 1979), Fußballspieler für Trinidad & Tobago
 Martín Rojas de Portalrubio († 1577), spanischer Geistlicher, Konventualkaplan und Vizekanzler des Malteserordens sowie Bischof von Malta
 Mauricio Rojas (* 1978), chilenischer Fußballspieler
 Memo Rojas (* 1981), mexikanischer Automobilrennfahrer

N 
 Nelson Rojas, salvadorianischer Fußballspieler
 Nicolás Gregorio Nava Rojas (* 1963), venezolanischer Geistlicher, Bischof von Machiques

O

P 
 Pablo Rojas, paraguayischer Fußballspieler
 Pastora Rojas Monje, Künstlername Pastora Imperio, (um 1887–1979), spanische Flamenco-Tänzerin und Sängerin
 Paulie Rojas, US-amerikanische Schauspielerin
 Percy Rojas (* 1949), peruanischer Fußballspieler

R 
 Rafael Rojas (1962–2022), mexikanischer Opernsänger (Heldentenor)
 Raul Rojas (Boxer) (1941–2012), US-amerikanischer Boxer
 Raúl Rojas (* 1955), mexikanischer Mathematiker und Informatiker
 Ric Rojas (* 1952), US-amerikanischer Langstreckenläufer

 Richard Rojas (* 1975), bolivianischer Fußballspieler
 Rigoberto Rojas, costa-ricanischer Fußballtrainer 
 Roberto Rojas Tardío (1955–1991), peruanischer Fußballspieler
 Roberto Rojas (* 1957), chilenischer Fußballtorwart
 Rodrigo Rojas (* 1988), paraguayischer Fußballspieler
 Rodrigo Rojas Vade (* 1983), chilenischer Aktivist und Politiker
 Roger Rojas (* 1990), honduranischer Fußballspieler
 Román Acevedo Rojas (1908–1994), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Morelia

S 
 Samuel Moreno Rojas (1960–2023), kolumbianischer Jurist und Politiker
 Santiago Rojas (* 1952), venezolanischer Komponist und Sänger
 Sergio Rojas (Fußballspieler), paraguayischer Fußballspieler
 Sergio Rojas (* 1988), peruanischer Tennisspieler
 Silvio Rojas (* 1959), bolivianischer Fußballspieler
 Simón de Rojas (1552–1624), spanischer Ordensgründer, Heiliger der katholischen Kirche
 Sindulfo Rojas, paraguayischer Fußballspieler
 Sugar Baby Rojas (* 1961), kolumbianischer Boxer

T 
 Timoteo Solórzano Rojas (* 1969), peruanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Tarma
 Tito Rojas (1955–2020), puerto-ricanischer Musiker und Bandleader
 Tomás Rojas (* 1980), mexikanischer Boxer

W 
 Wilson Rojas (* 1966), chilenischer Fußballspieler

Y 
 Yosvans Rojas (* 1988), venezolanischer Radrennfahrer
 Yulimar Rojas (* 1995), venezolanische Leichtathletin

Siehe auch 
 Rojo (Begriffsklärungsseite)

Einzelnachweise 

Familienname
Spanischer Personenname